Piano (instrument), een toetsinstrument, eigenlijk genaamd pianoforte
 Piano (dynamiek), een aanduiding in de muzieknotatie
 Piano (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Piano (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Trento
 Renzo Piano, een Italiaans architect
 The Piano, een film uit 1993 van Jane Campion